Mobilisatie, het in staat van paraatheid brengen van leger, vloot en luchtmacht
steun mobiliseren; de publieke opinie mobiliseren
Mobiliseren (orthopedie), bewegingsactiviteiten met als doel het voorkomen en/of verbeteren van verminderde mobiliteit